Miasta w USA:
 Glenmore – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Glenmore (ang. Glenmore Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Glenmore (ang. Glenmore Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown